Клаузиус () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Клаузиус, Рудольф Юлиус Эмануэль (1822—1888) — немецкий физик, механик и математик.
 Клаузиус — небольшой ударный кратер в юго-западной части Озера Превосходства на видимой стороне Луны.